

Sigle 
ICCA est un sigle qui peut désigner :

 Institut canadien des comptables agréés ;
  ;
 International Computer Chess Association